Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel masculin de Malaisie. Il s'agit de la  du tournoi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Malaisie
ATP 2009
2009 en Malaisie
Tennis en octobre 2009